Princess Disneymania — альбом-сборник из серии Disneymania, издан 30 сентября 2008 года. Альбом содержит различные классические песни в исполнении Диснеевских принцесс. Альбом занял 191 позицию в чарте Billboard 200.

Список композиций 
 «Once Upon a Dream» — Эмили Осмент (Спящая красавица)
 «That's How You Know» — Дэми Ловато (Зачарованная)
 «Some Day My Prince Will Come» — Эшли Тисдейл (Белоснежка)
 «Colors of the Wind» — Ванесса Хадженс (Покахонтас)
 «Reflection» — Кристина Агилера (Мулан)
 «So This Is Love» — The Cheetah Girls (Золушка)
 «Kiss the Girl» — Колби Кэйллат (Русалочка)
 «It’s Not Just Make Believe» — Кари Киммел (Заколдованная Элла)
 «Under the Sea» — Raven-Symone (Русалочка)
 «Ever Ever After» — Джордан Прютт (Зачарованная)
 «True to Your Heart» — Кеке Палмер (Мулан)
 «Happy Working Song» — Эми Адамс (Зачарованная)
 «Part of Your World» — Сиерра Боггесс (Русалочка)
 «A Dream Is a Wish Your Heart Makes» — Орландо Браун, Эми Брукнер, Элисон Мичалка, Кула Пратт, Бренда Сонг, Дилан и Коул Спроус, Raven-Symone, Эшли Тисдейл, Рики Юллман & Аннилис ван дер Пол (Золушка)

Чарты

Примечания 

Альбомы Disneymania
Альбомы-сборники Walt Disney Records
Диснеевские принцессы
Сборники 2008 года
Сборники на английском языке